Patanajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Patanajärvi (sjö, lat 63,30, long 23,93), Mellersta Österbotten, 
 Patanajärvi (sjö, lat 63,20, long 24,27), Mellersta Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar